Les élections municipales à Forcalquier permettent l'élection du maire et des conseillers municipaux. Comme dans toutes les villes françaises de plus de 3 500 habitants et de moins de 5 000 habitants, le conseil municipal de Forcalquier est composé de vingt-sept conseillers municipaux.

Le premier et unique tour a eu lieu le .
La liste conduite par le maire sortant Christophe Castaner a remporté cette élection.

Résultats des élections

Répartition des sièges

Références et notes 

Elections municipales de 2008 à Forcalquier
Forcalquier
Forcalquier, 2008
Municipales